Урывский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Урывский, Владимир Иванович — контр-адмирал. 
 Урывский, Николай Иванович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Урывский, Ярослав Андреевич- родился 22 мая 2006 года в городе Калач-на-Дону.

Топоним 
 Урывский — хутор в Каменском районе Ростовской области.